Darjeeling – suddivisione dell'India
 Diocesi di Darjeeling – sede della Chiesa cattolica in India
 Distretto di Darjeeling – distretto del Bengala Occidentale
 Il treno per il Darjeeling – film del 2007 di Wes Anderson
 Tè Darjeeling – pregiato tè nero